In 1978/79 werd het 30ste seizoen van de DDR-Oberliga gespeeld, de hoogste klasse van de DDR. BFC Dynamo werd voor de eerste keer kampioen. Dat gebeurde onder leiding van trainer-coach Jürgen Bogs.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Berliner FC Dynamo
Bijgaand een overzicht van de spelers van Berliner FC Dynamo, die in het seizoen 1978/79 onder leiding van trainer-coach Jürgen Bogs voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oost-Duitsland werden.

Voetballer van het jaar
Joachim Streich van FC Magdeburg werd verkozen tot voetballer van het jaar. Hans-Jürgen Dörner van Dynamo Dresden werd tweede en Wolfgang Seguin van FC Magdeburg werd derde.

Europese wedstrijden
Europacup I

Europacup II

UEFA Cup

Zie ook
FDGB-Pokal 1978/79
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1978
Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek in 1979

Externe links
  Oberliga bij RSSSF

DDR-Oberliga
Duits competitievoetbal 1978/79